Desa Indragiri kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Indragiri (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 107,34), Jawa Barat, 
 Desa Indragiri (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 108,36), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar